Seidenberg est un nom d'origine germanique formé de Seiden (de soie, ou déformation yiddish: de côté) et de Berg  (mont). Sa variante polonaise pour les familles ashkénazes est Zajdenberg (parfois Zaidenberg).

Toponymes 
 Zawidów (anciennement: Seidenberg)
 Sulików (anciennement: Alt Seidenberg)

Patronymes 
 Dennis Seidenberg
 
 
 
 Yannic Seidenberg

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme